

Codici 
 tey – codice ISO 639-3 della lingua tulishi

Persone
Tey – regina egizia
Josephine Tey – scrittrice britannica